Magellania kerguelensis är en armfotingsart som först beskrevs av Davidson 1878.  Magellania kerguelensis ingår i släktet Magellania och familjen Terebratellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Armfotingar
kerguelensis